Рейнхолд — немецкая фамилия:
 Рейнхолд, Волдемар Андрей — оберштурмбаннфюрер.
 Рейнхолд, Джадж — американский актёр